Henning kan som auktorsförkortning betyda:

 Graham Allan Henning
 Stephen F. Henning
 Ernst Johan Henning

Robotskapade auktorsförkortningar